Wilhelm Hauschild ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hauschild (Maler) (1827–1887), deutscher Maler
 Wilhelm Hauschild (Fotograf) (1902–1983), deutscher Fotograf